Швариха — название населённых пунктов в России:
 Швариха — село в Нолинском районе Кировской области.
 Швариха — деревня в Богородском районе Нижегородской области.